Becton Dickinson () — американская медицинская технологическая компания, производящая и продающая медицинские приборы, инструменты, реагенты.

Компания основана в 1897 году Максвеллом Бектоном (Maxwell W. Becton) и Фарли Дикинсоном. 
Штаб-квартира компании расположена в районе Franklin Lakes округа Берген штат Нью-Джерси, США.

Becton Dickinson ведёт свой бизнес почти в 50 странах и имеет 45 тыс. (2019) сотрудников по всему миру.
На сегодняшний день BD делится на три подразделения: BD Medical, BD Diagnostics и BD Biosciences.

Входит в Fortune 500.

Один из сооснователей компании — Фарли Дикинсон (:en:Fairleigh S. Dickinson, (1866–1948) —  впоследствии основатель Университета Фарли Дикинсона () и одноименного Фонда ().

Компании, основанные в 1897 году
Компании, имеющие листинг акций на Нью-Йоркской бирже
Компании США
Медицинские компании США